Кондитерские изделия с похожими названиями: Макарон, Макарун.

Макаро́ны () — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.

В русский язык слово «макароны» попало из  и  языков, которые в свою очередь заимствовали его из . Истоки слова, возможно, восходят к , означающего «варево из ячменной муки или крупы».

Производство 
Предлагаемые на мировом рынке макароны имеют различные рецептуры исходных компонентов и разнообразные технологии производства.

Для приготовления макарон высокого качества обязательно использование муки из зерна пшеницы так называемых твёрдых сортов. Твёрдые сорта пшеницы отличает от обычных сортов повышенное содержание клейковины в зерне. Это делает готовый продукт красивым внешне и приятным в употреблении: высококачественные макароны сохраняют свою форму и упругость после варки в кипящей воде.

Так как количество клейковины в зерне зависит от сухой и солнечной погоды на последнем этапе созревания пшеницы, зерно, пригодное для изготовления макаронной муки, может производиться лишь в определённых местах Земного шара. Твёрдые сорта пшеницы имеют на мировом рынке большой и устойчивый спрос, что и определяет высокие цены на такое зерно.

Национальные традиции 
Традиционно в Италии макароны варят до состояния al dente и подают с разнообразными соусами-добавками, специально созданными кулинарами для добавления в блюдо.

В национальной кухне США таким соусом являются различные по рецептуре кетчупы.

В кухнях других стран макароны часто являются лишь гарниром как продукт предлагаемый к мясным и иным компонентам блюда.

Макароны традиционно являются популярным продуктом в армиях многих стран мира и часто пользуются спросом в условиях дальних экспедиций. Такая популярность обусловлена тем, что макароны, как полуфабрикат, имеют небольшой вес, длительные сроки хранения, простоту упаковки и транспортировки, и сравнительно простые и быстрые способы приготовления.

Дополнительная информация 
 в итальянском городе Сан-Ремо открыт первый в мире музей макаронных изделий

Примечания

Литература 

 
 ГОСТ 31743-2017. Изделия макаронные. Общие технические условия.

Макаронные изделия
Итальянская кухня
Гарниры